Richard Franklin (1948 – 2007) – australijski reżyser filmowy.
 Richard Franklin (ur. 1936) – brytyjski aktor.
 Rich Franklin (ur. 1974) –  amerykański zawodnik mieszanych sztuk walki.